Домини́к Ма́ртин (), более известный под псевдонимом Calibre () — британский музыкальный продюсер и диджей.

Биография 
Доминик родом из Белфаста (Северная Ирландия). Впервые Calibre заявил о себе в 1998 году с выпуском сингла «Last Man On Earth / Reflections» на лейбле Quadrophonic, принадлежавшем группе U2 и ныне прекратившем своё существование.

С 16 лет Мартин начал играть в различных джазовых, панк-рок и рок-группах, но в конце концов остановился на электронной музыке и начал первые эксперименты в области джангла. Изучая изобразительное искусство в Ольстерском университете, Мартин знакомится с музыкой композитора-экспериментатора Джона Кейджа. Творчество Кейджа оказало значительное влияние на Мартина, о чём говорит и название его первого альбома — «Musique Concrète».

Наряду с такими исполнителями, как London Elektricity, High Contrast и Nu:Tone, Calibre — один из лидеров и идейных вдохновителей направления ликвид-фанк. Является одним из основателей хорошо известного лейбла Soul:R, а также владельцем собственной звукозаписывающей компании Signature.

Характеристика 
Раннее творчество Calibre, и в первую очередь двойной альбом «Musique Concrète», построено по принципу «максимум из минимума». Каждая композиция является чётко выверенной и высокоорганизованной структурой, мелодику которой формирует небольшой набор плотно выстроенных, «грубо сшитых», с постоянно меняющейся высотой и частотным составом закольцованных семплов духовых, струнных, клавишных инструментов и вокала. Однако, ближе к 2003 году стиль Calibre отклоняется от прежней техничности: музыка становится меланхоличной, бесшовной и пространственной, гораздо чаще начинают использоваться панорамирующие и эхо-эффекты, экстремально короткие голосовые отрезки меняются на полноценные вокальные партии. Однако, и в раннем, и в позднем творчестве Calibre высока роль звукового эксперимента.

О своём втором альбоме Second Sun () 2005 года Доминик говорит следующее: «Я смотрю на это как на некий процесс, который станет второй частью истории. Можно говорить о том, что 22 число — это день моего рождения, что это мой второй альбом, что я второй сын в семье, что это вторая фаза творчества, но для меня „Второе Солнце“ не имеет никакого отношения к нумерологии, скорее это переосмысление, это новая жизнь».

Альбом Shelflife, вышедший в релиз в 2007 году, является ничем иным, как сборником треков, написанных Мартином в промежуток с 1997 по 2006 год.

В июне 2008 года выходит альбом Overflow. На нём имеются вокальные партии, исполненные как лично Мартином, так и приглашёнными вокалистами. Треки с Overflow были популярны среди drum and bass-диджеев мира, таких как High Contrast, Goldie, Zero Tolerance, которые играли эти композиции в своих лайв-сетах.

На альбоме Shelflife vol.2, выпущенном в мае 2009, характер музыки несколько меняется. Она становится ещё более мрачной и депрессивной, что является отражением сложного внутреннего мира Доминика Мартина. Кроме drum and bass'а на альбоме присутствуют композиции в стилях транс и даунтемпо.

16 ноября 2009 года выходит даунтемпо-альбом Calibre «Shine A Light». «Уже около десяти лет я занимаюсь написанием музыки, большая часть которой это драм-н-бейс. Поэтому мне захотелось издать альбом, не имеющий отношения к моему основному направлению. Я снова почувствовал себя новичком, пишущим треки „на ощупь“ — вот что было интересно в первую очередь. Это было очень своевременным решением, так как в последнее время мне все чаще и чаще казалось что вдохновение иссякает. На новой пластинке нет никаких излишеств и непредсказуемости, только музыка которая нравится мне. Надеюсь, она придётся по вкусу и вам», — сообщил Calibre в обращении к слушателям.

После выпуска этого эмоционально тяжелого лонгплея музыкант решает вернуться к drum and bass-звучанию: на Signature в ноябре 2010 г. выходит его альбом «Even If…». В одном из интервью Calibre пояснил: «Итак, это мой седьмой альбом, не чувствуется, что это так, но я и не знаю, как должно было бы… Последний D’n’B альбом, который я написал с нуля, был таким переполняющим, что между ним и следующим я выпустил „Shelflife 2“ — компиляцию неизданных треков, и „Shine A Light“ — моё странное отстранение от всего. С „Even If…“ я вернулся в родное поле деятельности. Несколько раз я использовал собственный голос, наполнился эмоциями и ускорил темп. Так что вот оно — коллекция треков, которую я собрал с той целью, чтобы задеть в вас ту часть, что является родственной мне.»

Основная дискография

Синглы и EP 
 Last Man On Earth / Reflections 12" (Quadrophonic, 1998)
 Do Your Thang Now / Inpulse 12" (Green Label, 2000)
 Mystic / Feelin’ 12" (Creative Source, 2000)
 Deep Everytime / What You Need 12" (Creative Source, 2001)
 Interphaze / Fire & Water 12" (Soul:R, 2001)
 Just Fine EP (Creative Source, 2003)
 Peso / My Chance 12" (Signature, 2003)
 Rockafella / Barca 12" (Critical, 2003)
 Run Around / Need It, Want It 12" (Defunked, 2003)
 Stronger / Layd Off (совместно с Zero Tolerance и Beta 2) 12" (Defunked, 2003)
 Blue Top / Gemini 12" (Innerground, 2004)
 Hypnotise / The Water Carrier 12" (Soul:R, 2004)
 Makes Me Wonder / Got To Have You 12" (Signature, 2004)
 Feeling Happy / Think Again 12" (Signature, 2004)
 Mr. Maverick / Highlander 12" (Signature, 2004)
 Mr. Majestic / The Other Side (совместно с High Contrast) 12" (Signature, 2004)
 P.U.R. / Cold Halo 12" (Revolve:R, 2004)
 Drowning In You / One Word (совместно с Zero Tolerance) 12" (Liquid:V, 2004)
 Domeron / Maximus 12" (Critical, 2005)
 Losing You / Chariot (совместно с Klute) 12" (Commercial Suicide, 2005)
 Providence / Hot Flush (Совместно с D-Bridge и Commix) 12" (Exit VS, 2005)
 Secada / Diamonds & Pearls 12" (Advanced, 2005)
 Late Night Squeeze (совместно с ST Files и Zero Tolerance) EP (Signature, 2006)
 Corner Dance EP (Signature, 2006)
 Derranged EP (Soul:R, 2006)
 The Key / Overation (совместно с L.I.S.) 12" (Exit, 2006)
 Like it is / The way you move 12" (Innerground, 2006)
 Release Me / Basic 12" (CIA Deep Kut, 2006)
 Carry Me Away / Mr Right On 12" (Signature, 2007)
 Waterfall / What I Feel (совместно с Zero Tolerance и Merci) 12" (Signature, 2007)
 Hustlin' / Movin'  (совместно с MC DRS) 12" (Signature, 2007)
 Even If (Vinyl EP) 3x2, 12" (Signature, 2010)

Альбомы 
 Musique Concrète 5x12", 2xCD (Creative Source, 2001)
 Second Sun 4x12", CD (Signature, 2005)
 Shelflife 4x12" (Signature, 2007)
 Overflow 5x12" (Signature, 2008)
 Shelflife Vol. 2 4x12" (Signature, 2009)
 Shine A Light 4x12, CD" (Signature, 2009)
 Even If (CD Album) 1x13, CD (Signature, 2010)
 Condition 3x12, CD (Signature, 2011)
 Spill 3x12", Album + CD, Album(SIGLP009, SIGCD009)(Signature, 2013)
 Shelflife Vol. 3 3x12", Album + CD, Album(SIGLP010, SIGCD010)(Signature, 2014)

Ссылки 
 
 
 
 Calibre: статья на Liquidfunk.ca
 Ссылка на интервью 2006 года в MP3-формате (320 кбит/c)

Музыкальные продюсеры Великобритании
Музыканты в стиле драм-н-бейс
Музыканты, известные под псевдонимами